Елена Дементьева защитила свой прошлогодний титул.

Общая информация 
 Динара Сафина впервые за 7 турниров пробивается в четвертьфинал.
 Елена Дементьева впервые за 6 турниров побеждает в одиночном турнире WTA.
 Елена Дементьева в 5-й раз обыгрывает Серену Уильямс в рамках ITF / WTA, причём в 4-й раз — накануне турнира Большого шлема.
 Елена Дементьева в рамках ITF / WTA впервые выигрывает какой-либо одиночный турнир 2 раза.
 Араван Резаи впервые за время введения действующей классификации турниров пробивается в полуфинал столь рейтингового соревнования.
 Виктория Азаренко впервые с Рима-2009 пробивается в полуфинал турнира WTA.
 Серена Уильямс впервые в карьере играет в финале турнира WTA непосредственно перед стартом основной сетки турнира Большого шлема.

Посев 
Двое первых сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Серена Уильямс (Финал)
  Динара Сафина (Четвертьфинал)
  Светлана Кузнецова (Второй раунд)
  Каролина Возняцки (Первый раунд)

  Елена Дементьева (Титул)
  Виктория Азаренко (Полуфинал)
  Елена Янкович (Первый раунд)
  Вера Звонарёва (Первый раунд, отказ)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye
|RD1=Первый раунд
|RD2=Второй раунд
|RD3=1/4 финала
|RD4=1/2 финала

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03=

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Международный теннисный турнир в Сиднее 2010